Сориано Фуэртес () — испанская фамилия. Известные носители:
 Сориано Фуэртес, Индалесио (1787—1851) — испанский композитор и дирижёр.
 Сориано Фуэртес, Мариано (1817—1880) — испанский композитор, музыковед, музыкальный критик, дирижёр.